Palau puede referirse a un palacio, en catalán; especialmente:

 Palacio de la Música Catalana (en catalán, Palau de la Música Catalana), auditorio de música situado en la calle Sant Pere més Alt, en el barrio de la Ribera de Barcelona (España).
 Palacio de la Virreina (en catalán, Palau de la Virreina), palacio situado en La Rambla, en Barcelona (España).
 Palacio Real Mayor (en catalán, Palau Reial Major), palacio situado en el centro del barrio gótico de Barcelona (España), en la plaza del Rey.
 Palau Blaugrana, pabellón deportivo propiedad del club de fútbol Barcelona.
 Palau de Gel (en castellano, 'Palacio de hielo'), instalación deportiva propiedad del club de fútbol Barcelona y adecuada al patinaje sobre hielo.
 Palau Sant Jordi, estadio situado en la montaña de Montjuic, en Barcelona (España).

Asimismo, como apellido, puede hacer referencia a:

 Antonio Palau y Verdera, naturalista, médico y botánico español.
 Antoni Xirau Palau, político, abogado y profesor universitario español.
 Daniel Palau, escultor argentino.
 Francisco Palau y Quer, sacerdote y fraile carmelita español, beato de la Iglesia católica.
 Joaquín Xirau Palau, filósofo y pedagogo español.
 Josep Palau i Fabre, poeta y escritor español.
 Laia Palau, jugadora española de baloncesto.
 Luis Argentino Palau, ajedrecista argentino.
 Luis Palau, pastor evangélico argentino naturalizado estadounidense.
 Manuel Palau, compositor y pedagogo español.
 Matilde González Palau, escritora y poetisa española.
 Melchor de Palau, ingeniero y escritor español.
 Pepa Palau, actriz española.
 Pepe Palau, locutor de radio y presentador de TV español.

También puede referirse a los siguientes topónimos:
  Palaos (en inglés, Palau), país insular compuesto por cerca de trescientas cuarenta islas de origen volcánico y coralino, en el mar de Filipinas (en el océano Pacífico).
 El Palau de Rialb, pueblo del municipio de La Baronía de Rialb, en la comarca de la Noguera, provincia de Lérida (España).
 Estación de El Palau, estación de tren de San Andrés de la Barca (España).
 Estación de Palau Reial, estación del Metro de Barcelona (España).
 Paláu, localidad en el municipio de Múzquiz, en el estado de Coahuila (México).
 Palau, municipio de la provincia de Sácer, en Cerdeña (Italia). 
 Palau de Anglesola, municipio de la comarca de La Plana de Urgel, en la provincia de Lérida (España).
 Palau-de-Cerdagne, pequeña población y comuna situada en el departamento de Pirineos Orientales, en la región de Occitania (Francia).
 Palau de Noguera, villa de España.
 Palau de Santa Eulalia,  municipio de la comarca del Alto Ampurdán, en la provincia de Gerona (España).
 Palau-del-Vidre, pequeña población y comuna situada en el departamento de Pirineos Orientales, en la región de Occitania (Francia).
 Palau Sabardera, municipio de la comarca del Alto Ampurdán, en la provincia de Gerona (España).
 Palau-sator, municipio de la comarca del Bajo Ampurdán, en la provincia de Gerona (España).
 Palau-solità i Plegamans, municipio de la comarca del Vallés Occidental, en la provincia de Barcelona (España).
 Riera del Palau, un arroyo de España.

Además, puede hacer referencia a:
 El USS Palau (CVE-122), un portaaviones de la clase Commencement Bay.
 A Palau, álbum de la banda chilena Quilapayún.

Véase también 
Palacio de la Generalidad